Émathion (en grec ancien ) est un nom grec qui désigne plusieurs personnages de la mythologie grecque :

 Émathion, fils de l'Aurore et de Tithon, tué par Héraclès.
 Émathion, fils de Zeus et de la Pléiade Électre, roi de Samothrace, allié de Dionysos pendant les guerres menées par le dieu en Inde.
 Émathion, un Troyen, à qui la nymphe Pègasis donne un fils, Atymnios, lequel est tué par Ajax pendant la guerre de Troie (Quintus de Smyrne, Suite d'Homère, III, 302).
 Émathion, membre de la cour de Céphée, roi d'Éthiopie (Ovide, Métamorphoses, V, 105).